Ocena hodowlana – ocena psa rasowego wydawana przez organizacje kynologiczne (w Polsce jest to Związek Kynologiczny w Polsce oraz Polska Federacja Kynologiczna) podczas wystaw psów rasowych.

Ocena hodowlana według Związku Kynologicznego w Polsce 
Ocenianie odbywa się w skali sześciostopniowej (w tym dwie oceny dyskwalifikujące). Najlepsze stopnie reprezentowane są przez trzy kolory wstążek otrzymywanych wraz z dyplomem i kartą oceny psa.
 

Są to (od najlepszej do najgorszej): 
 ocena doskonała - wstążka niebieska,
 ocena bardzo dobra - wstążka czerwona,
 ocena dobra - wstążka zielona,
 ocena dostateczna - brak wstążki,
 ocena dyskwalifikująca - brak wstążki,
 nie do oceny - brak wstążki.

W klasie szczeniąt obowiązują trzy oceny:
 ocena wybitnie obiecująca - wstążka żółta,
 ocena obiecująca - wstążka biała,
 ocena mało obiecująca - brak wstążki.

Do zdobycia uprawnień hodowlanych przez właściciela psa konieczne są tylko oceny doskonałe, a przez właściciela suki bardzo dobra i doskonała. Oceny są zazwyczaj wystawiane na podstawie podobieństwa psa do wzorca danej rasy.

Kynologia